Penteo () è un personaggio della mitologia greca, figlio di Agave e di Echione.

Nella tragedia
Penteo è il vero protagonista delle Baccanti di Euripide (tragedia scritta nel 407-406 a.C.). Il suo ruolo nella tragedia si evolve col dispiegarsi della trama: nella prima parte è il superbo re di Tebe che compie un atto di hybris disprezzando ostinatamente i riti di Dioniso e perseguitando il dio e i suoi seguaci; nella seconda parte (dopo la rhesis del messaggero che narra la sua morte per mano della madre) diviene “Penteo l'infelice”.

Una tragedia di Eschilo intitolata Penteo è andata perduta.

Genealogia

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Re di Tebe
Culto di Dioniso